Дивізія А 2005—2006 — 88-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рапід (Бухарест) взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Румунії 2005—2006.
2. Клуб Спортул Студенцеск був позбавлений ліцензії на участь у Лізі I в сезоні 2006-07 через невиконання атестаційних вимог.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

2005—2006
Румунія
Румунія
2005 у румунському спорті
2006 у румунському спорті